Osoby o tym nazwisku:
 Amato Ronconi – święty Kościoła katolickiego
 Luca Ronconi – włoski reżyser teatralny
 Pio Filippani-Ronconi – włoski arystokrata, żołnierz Waffen-SS